Grassy Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grassy Creek Township (Ashe County, North Carolina)
 Grassy Creek Township (Mitchell County, North Carolina)